Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1988 года — сорок восьмой чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 4 по 31 октября в Алма-Ате.

В финале — 18 участниц, в том числе персонально приглашённые и призёры полуфинала 48-го чемпионата страны:
 Витебск (1. С. Прудникова, 2. Р. Эйдельсон, 3. Н. Челушкина);
 Ивано-Франковск (1. К. Кахиани, 2. Ф. Ускова, 3. М. Шереметьева);
 Ленинакан (1. С. Матвеева, 2. Л. Куликова, 3. Н. Мелашвили);
 Минск (1. А. Софиева, 2. Г. Сахатова, 3. Т. Коган).

Уверенно провела чемпионат дебютантка Ю. Дёмина, включённая в состав участниц накануне начала чемпионата: за тур до окончания соревнования она обеспечила себе 1-е место, одержав, как Прудникова и 3. Лельчук, наибольшее число побед — 8. На 1½ очка от чемпионки отстали Прудникова и Челушкина.

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ. Право участия в межзональном турнире завоевали Дёмина, Прудникова, Челушкина, Ускова, Кахиани. Последняя выиграла дополнительный матч за 5-е место у Лельчук — 2½ : 1½ (2—8.11.1988, Алма-Ата).

Таблица

Литература 
 
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 24, декабрь 1988 года.
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1989 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1988 год в шахматах
Спортивные соревнования в Алма-Ате
Спорт в Казахстане в 1988 году
Октябрь 1988 года
Чемпионаты СССР в 1987 году
Соревнования по шахматам в Казахстане